Walia wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1930 roku na igrzyskach w Hamilton i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach. Oprócz niej jedynie pięć krajów wystartowało we wszystkich zawodach (Szkocja, Anglia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia). Najwięcej złotych medali (10) Walia zdobyła na igrzyskach w Auckland w 1990 roku, a najwięcej medali w ogóle (31) na igrzyskach w Manchesterze w 2002 roku.

Walia była raz organizatorką igrzysk:
 Igrzyska Imperium Brytyjskiego i Wspólnoty Brytyjskiej 1958 w Cardiff

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!